Nyugat Könyvtár, a Nyugat folyóirat 1911–1912-ben megjelent könyvsorozata 
 Nyugat könyvtár, az Anonymus (Universitas) könyvkiadó által 1997–2001 között közreadott sorozata